Высокий Оселок — село в Спасском районе Нижегородской области, центря к Высокоосельского сельсовета.

Население 

На 2021 год в Высоком Оселке 3 улицы: Новая Линия, Полевая и Центральная, действует Высокоосельская основная школа, также имеются клуб, библиотека, ФАП, пожарная часть, отделение Сбербанка, почта, магазины, высота центра селения над уровнем моря — 138 м.

Первое упоминание о селе относится авторами «Исторических очерков Нижегородской губернии 17 века» к 1670 году.

Примечания 

Населённые пункты Спасского района (Нижегородская область)